Servet Çetin (Tuzluca, Iğdır, 17 maart 1981) is een Turks-Azerbeidzjaanse voormalig voetballer. Çetin maakte in 2003 zijn debuut in het Turks voetbalelftal. In 2016 stopte hij als voetballer en ging verder als trainer.

Clubcarrière
Çetin begon zijn carrière bij Kartalspor. Daar speelde hij 54 keer en scoorde één keer. In 2001 werd hij overgenomen door Göztepe (32 selecties, 1 doelpunt). In het seizoen 2002 - 2003 werd hij overgenomen door Denizlispor. Hij verscheen 37 keer in het shirt van Denizlispor en scoorde twee keer voor de club. In 2003 werd Servet Çetin door Fenerbahçe gekocht. Daar speelde hij 56 matchen waarin hij 5 keer scoorde. Fenerbahçe nam het besluit hem te verkopen en hij ging naar Sivasspor. Na een seizoen werd Servet daar weggeplukt door Galatasaray en heeft er een uitstekend seizoen gespeeld waardoor hij onmisbaar is geworden in de achterhoede van de club. In dat seizoen 2007-2008 werd hij landskampioen met de club. In 2012 maakte hij een transfer naar Eskişehirspor. In 2014 stapte hij over naar Mersin İdman Yurdu, waar hij ook nog eens twee jaar voetbalde voordat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Interlandcarrière
Çetin had een lange periode een basisplaats in het Turks voetbalelftal. Çetin verzamelde 59 caps voor het Turkse elftal. Servet maakte deel uit het nationale elftal van Turkije tijdens het EK 2008.

Trainerscarrière 
In 2017 begon hij als assistent-trainer bij de jeugd van Antalyaspor. Later dat jaar mocht hij aan de slag als assistent-trainer bij Trabzonspor. In 2018 kwam hij terecht bij Konyaspor. Sinds 2019 is hij de assistent-trainer van Rıza Çalımbay bij Sivasspor.

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van Fenerbahçe
 Lijst van spelers van Galatasaray SK
 Lijst van spelers van Sivasspor

Externe links
  Statistieken en informatie op degalatasaray.org
 Statistieken en informatie op de TFF.org
 Statistieken en informatie op de transfermarkt.de
 Statistieken en informatie over Servet Çetin op de national-football-teams.com

Cetin, Servet